Баграєв — прізвище; має жіночу форму Баграєва.
 Баграєв Микола Георгійович (нар. 1964) — український бізнесмен в сферах медіа та шоу-бізнесу, громадський діяч.
 Баграєв Созур Курманович (1888-1928) — осетинський поет.